Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2008 проводился с 31 июля по 3 августа 2008 в городе Несби на арене «Maniototo Curling International» (MCI).

В чемпионате принимало участие 7 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Шона Бекера (Шон Бекер стал чемпионом среди мужчин в 5-й раз как скип и в 8-й раз как игрок), победившая в финале команду скипа David Greer. Бронзовые медали завоевала команда скипа Дена Мустепика.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2008.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед команды ранжируются между собой по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф,
где играют за медали по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2008
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2008

Спорт в Новой Зеландии в 2008 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Июль 2008 года
Август 2008 года